Effe ist der Spitzname von
 Stefan Effenberg, deutscher Fußballspieler und -trainer

Effe ist eine regionale Bezeichnung der Ulmen.

EFFE ist ein Label für Festivals der European Festivals Association.

Effe ist der Familienname von
 Bernd Effe, deutscher Altphilologe